Горбе́нко — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 Горбенко, Анатолий Григорьевич (1921—1995) — советский и украинский театровед, театральный критик, педагог.

В 
 Горбенко, Вадим Фёдорович (1940—2013) — российский тренер по классической борьбе.
 Горбенко, Валерий Михайлович (род. 1946) — генерал-лейтенант, Герой России.

Г 
 Горбенко, Геннадий Анатольевич (род. 1975) — украинский легкоатлет.

Д 
 Горбенко, Дмитрий Филиппович (1907—1945) — полный кавалер ордена Славы.

И 
 
 Горбенко, Игорь Юрьевич (род. 1971) — российский хоккеист, тренер.

Л, М, Н 
 Горбенко, Леонид Петрович (1939—2010) — губернатор Калининградской области.
 Горбенко, Мстислав Мстиславович (род. 1947) — советский альпинист и тренер.
 Горбенко, Наталья Витольдовна (род. 1970) — советская, украинская и английская фигуристка.

О

Р 
 Горбенко, Руслан Александрович (род. 1979) — народный депутат Украины IX созыва.

Составные фамилии 
 Горбенко-Германов, Сергей Леонидович (1899—1976) — советский композитор, член Союза московских композиторов.